Stuss steht für:

 ein Lehnwort aus dem Jiddischen, siehe Liste deutscher Wörter aus dem Hebräischen und Jiddischen
 eine Variante des Kartenglücksspiels Pharo, siehe Stoß (Glücksspiel) #Stuss oder Jewish Faro

Siehe auch:

 Stuß